Bothmann ist der Familienname  folgender Personen:

 Fritz Bothmann (1858–1928), deutscher Unternehmer
 Hans Bothmann (1911–1946), SS-Offizier
 Hans Hermann Bothmann (1856–1920) (Projekt Christentum)
 Georg von Bothmann (1810–1891), deutscher Porträtmaler

Siehe auch:
 Bodmann